Копи́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Байганинський району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Єбейти.

Населення — 1351 особа (2009; 1496 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Байганинського району